Андре́й Никола́евич Игна́тьев:
 Игнатьев, Андрей Николаевич (1921—2012) — советский офицер, танкист, участник Великой Отечественной войны. Гвардии младший сержант, Герой Советского Союза (1944).
 Игнатьев, Андрей Николаевич (1901—1973) — русско-болгарский православный публицист, историк церкви.